Сешнс () — английская фамилия. Известные носители:
 Сешнс, Джефф (род. 1946) — американский политик-республиканец.
 Сешнс, Джон (1953—2020) — британский актёр.
 Сешнс, Рамон (род. 1986) — американский баскетболист.
 Сешнс, Роджер (1896—1985) — американский композитор, музыковед, педагог.